Eitelsbach kann stehen für:
 Gewässer
 Eitelsbach (Ruwer), Zufluss der Ruwer bei Eitelsbach, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz
 Eitelsbach (Teinach), linker Zufluss der Teinach nahe der Siedlung Breitenberg, Gemeinde Neuweiler, Landkreis Calw, Baden-Württemberg 

 Ort
 Eitelsbach (Trier), ehemalige Gemeinde, heute Teil des Trierer Stadtbezirkes Trier-Ruwer/Eitelsbach, Rheinland-Pfalz

 Siehe auch
 Eitelsbacher Straße, Straße in Trier-Ruwer/Eitelsbach, Rheinland-Pfalz